Ricky Martin (álbum de 1991), o álbum de estreia do cantor Ricky Martin.
Ricky Martin (álbum de 1999), o quinto álbum de estúdio e o primeiro em inglês do cantor Ricky Martin.
Ricky Martin 17 (2008),  o terceiro álbum dos melhores êxitos do cantor Ricky Martin.